Die SønderjyskE Fodbold ist die Fußballabteilung des dänischen Sportvereins Sønderjysk Elitesport in Haderslev in der Region Syddanmark.

Geschichte 
SønderjyskE ist eine 2004 vollzogene Fusion der fünf Vereine Haderslev Fodboldklub, TM Tønder, Sønderjyske HK, Vojens BI und IK Sønderjylland. TM Tønder trat 2006 wieder aus; HF Sønderborg hat dessen Platz übernommen.

Durch diesen Zusammenschluss sollten die ökonomischen und sportlichen Voraussetzungen zur Entwicklung einer hochprofessionellen Sportorganisation in der Region Syddanmark geschaffen werden. Mittelfristiges Ziel war und ist die Etablierung unter den besten fünf Mannschaften des Landes.

Der erste Erfolg stellte sich bereits in der Saison 2004/05 ein: SønderjyskE gewann die Meisterschaft in der Viasat Sport Division und stieg in die höchste Spielklasse, die Superliga, auf. Diese musste der junge Verein nach nur einem Jahr als Tabellenvorletzter wieder verlassen. Im Jahr 2008 gelang der Sprung zurück in die höchste dänische Liga.

In den Saisons 2013/14 und 2014/15 hielt SønderjyskE als jeweils Tabellenzehnter die Klasse. Zur Saison 2015/16 wurde Jakob Michelsen als neuer Trainer verpflichtet. Mit ihm wurde SønderjyskE in der Saison 2015/16 Vizemeister und warf anschließend in der Qualifikation zur UEFA Europa League Strømsgodset IF und Zagłębie Lubin raus ehe der Verein in der letzten Qualifikationsrunde durch ein spätes Tor gegen Sparta Prag ausschied (0:0/2:3). 2020 gewann SønderjyskE Fodbold den dänischen Pokal, nachdem im Finale Aalborg BK mit 2:0 geschlagen wurde; es ist der erste Titel in der 16-jährigen Vereinsgeschichte.

Neben Fußball werden bei SønderjyskE die Sportarten Handball und Eishockey betrieben. Die verschiedenen Mannschaften tragen ihre Spiele in der gesamten dänisch-deutschen Grenzregion aus, so in Haderslev, Tønder, Vojens, Aabenraa, Sønderborg und Gråsten.

Platzierungen

Europapokalbilanz

Spieler

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fodbold
Dänischer Fußballverein
Region Syddanmark
Gegründet 2004